Alexander Munro (beeldhouwer), Brits beeldhouwer
 Alexander Munro (diplomaat), Schots diplomaat
 Alexander Munro (touwtrekker), Brits olympische medaillewinnaar
 Alexander Munro of Bearcrofts, Schots militair en politicus
 Alex Munro (komiek), Schots acteur en komiek
 Alex Munro (voetballer, 1912), Schots voetballer
 Alex Munro (voetballer, 1944), Schots voetballer
 Alex Munro, personage uit Star Trek: Voyager: Elite Force